Cristian Antonio Agnelli (Foggia, 1985. szeptember 23. –) olasz labdarúgó, a Foggia középpályása.

Az olasz utánpótlás-válogatottak tagjaként részt vett a 2004-es U19-es labdarúgó-Európa-bajnokságon és a 2005-ös ifjúsági labdarúgó-világbajnokságon.

Források 
Cristian Agnelli adatlapja a transfermarkt.it oldalon 

1985-ben született személyek
Élő személyek
Olasz labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Foggia labdarúgói
A Lecce labdarúgói
A Hellas Verona labdarúgói
Az US Catanzaro 1929 labdarúgói
Az SS Juve Stabia labdarúgói
Az US Salernitana 1919 labdarúgói
A Benevento Calcio labdarúgói
A Sorrento Calcio labdarúgói
Az SS Barletta Calcio labdarúgói
A SPAL 1907 labdarúgói